Az Archer 2009. szeptember 17-én indult az FX televíziós csatornán az Amerikai Egyesült Államokban. Magyarországon a sorozatot a Comedy Central kezdte sugározni 2013-ban.

Évadáttekintés

Első évad (2009-2010)

Második évad (2011)

Harmadik évad (2011-2012)

Negyedik évad (2013)

Ötödik évad (2014) - Archer Vice

Hatodik évad (2015)

Hetedik évad (2016)

Nyolcadik évad (2017) - Archer: Álomország

Kilencedik évad (2018) - Archer: Veszély-sziget

Tizedik évad (2019) - Archer: 1999

Tizenegyedik évad (2020)

Tizenkettedik évad (2021)

Tizenharmadik évad (2022)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái